Mond – fiume dell'Iran
 Teorie MOND – teoria della fisica
 Crocifissione Mond – dipinto di Raffaello Sanzio
 Der Mond – opera lirica di Carl Orff
 Ludwig Mond – chimico britannico
 Processo Mond – processo chimico industriale

Altri progetti